Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Narzyński – polski biskup ewangelisko-augsburski
 Juliusz Narzyński – polski malarz
 Tadeusz Narzyński – polski duchowny ewangelisko-augsburski